Mozambik:
 Beira – miasto 

Niemcy:
 Beira – szwabska nazwa miasta Kaufbeuren

Portugalia:
 Beira – kraina